Чемпионат Таджикистана по футболу 1994 () — 3-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1994 на сайте rsssf.com 
 ИТОГИ ВСЕХ ПРОШЕДШИХ СЕЗОНОВ

1994
Таджикистан
1994 год в Таджикистане